Дэ́вид Уо́терспун (; ) — шотландский и канадский футболист. Центральный полузащитник клуба «Сент-Джонстон».

Клубная карьера

Ранние годы 
Футбольное образование Уотерспун получил в Академии глазговского «Селтика». Тем не менее в 2007 году Дэвид перебрался в стан другого шотландского клуба — «Хиберниана», полагая, что в эдинбургской команде у него будет больше шансов заиграть на самом высоком уровне.

«Хиберниан» 
Выступая за молодёжный состав «хибс» на позиции полузащитника и забив восемь голов, Уотерспун помог «бело-зелёным» в 2009 году завоевать молодёжный Кубок Шотландии и стать победителями турнира молодёжных команд шотландской Премьер-лиги.

Дебют Дэвида в первой команде «Хиберниана» состоялся 15 августа 2009 года в матче своего клуба против «Сент-Миррена». В том же матче Уотерспун забил свой первый гол за «хибс», поразив ворота «святых» на 39-й минуте поединка. С этого времени Дэвид завоевал постоянное место в основном составе «бело-зелёных» и 18 декабря подписал с эдинбургцами новое соглашение о сотрудничестве, рассчитанное до 2013 года.

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 30 марта 2013)

Сборная Шотландии 
Ещё до своего дебюта в первой команде «Хиберниана» Уотерспун начал защищать цвета различных молодёжных сборных Шотландии — в частности, до 18 и 19 лет.

В октябре 2009 года Дэвид был вызван в национальную молодёжную команду своей страны, за которую впервые сыграл 14 ноября того же года в матче со сверстниками из Азербайджана.

12 августа 2010 года Уотерспун забил свой первый гол за «молодёжку» «горцев», поразив в товарищеском матче ворота шведов.

Статистика в сборной

Достижения 
Допрофессиональная карьера
 Победитель турнира молодёжных команд шотландской Премьер-лиги: 2008/09
 Обладатель Кубка Шотландии для молодёжных команд: 2008/09

Профессиональная карьера
 Обладатель Кубка Шотландии: 2013/14

Личная жизнь 
В детстве Дэвид являлся болельщиком клуба «Сент-Джонстон».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сент-Джонстона»

Футболисты Шотландии
Футболисты Канады
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Сент-Джонстон»